FK Željezničar Sarajevo je klub první ligy Bosny a Hercegoviny, sídlící ve městě Sarajevo. Hřištěm klubu je Stadion Grbavica s kapacitou 16 100 diváků.

Historie 
Klub byl založen sarajevskými železničáři roku 1921 jako součást SD Željezničar (Sportsko društvo), které mimo fotbalovou sekci zastřešuje také oddíly basketbalu, házené, volejbalu, šachu, bowlingu a mnoho dalších). Željezničar byl jeden z předních klubů bývalé Jugoslávie, o čemž svědčí i jeden ligový tiumf ze sezony 1971/72 pod trenérem Ivicou Osimem. V ní došel také do čtvrtfinále Poháru UEFA. V roce 1981 se "železničáři" radovali z premiérového zisku jugoslávského poháru. O čtyři roky později zažil klub nejvýznamnější tažení pohárovou Evropou, když ho po výsledcích 2:1 a 1:3 před branami finále Poháru UEFA zastavil maďarský Videoton FC. Po vzniku Bosny a Hercegoviny zvítězil v nejvyšší soutěži čtyřikrát a je tak nejúspěšnějším bosenským klubem.

Česká stopa 
V letech 1948-49 klub trénoval František Bičiště, na jehož působení navázal v roce 2004 Jiří Plíšek.

Bývalí významní hráči 
  Elvir Baljić
  Edin Džeko
  Avdija Vršajević

Úspěchy 
 1× vítěz jugoslávské ligy (1971/72)
 finalista jugoslávského poháru (1980/81)
 6× vítěz bosenské ligy (1997/98, 2000/01, 2001/02, 2009/10, 2011/12, 2012/13)
 5× vítěz fotbalového poháru Bosny a Hercegoviny (1999/00, 2000/01, 2002/03, 2010/11, 2011/12)
 3× vítěz bosenského superpoháru (1998, 2000, 2001)
 semifinalista Poháru UEFA (1984/85)

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Željezničar Sarajevo FK
Željezničar Sarajevo FK
Sport v Sarajevu